Garrison kan som auktorsförkortning betyda:

 Rosser W. Garrison
 Laura M. Garrison

Robotskapade auktorsförkortningar